Pierre d’Oron ist der Name folgender Personen:

* Pierre d’Oron (Sitten) († 1287), Bischof von Sitten
 Pierre d’Oron (Lausanne) († 1323), Bischof von Lausanne